Рустам Худойберганович Абдуллаев (род. 1943, Самарканд) — советский и узбекистанский работник правоохранительных органов.

Биография 
Родился в 1943 году в Самарканде в семье служащего.

Трудовую деятельность начал в 1959 году рабочим на Янгиюльской обувной фабрике.

После демобилизации из рядов Советской Армии, младшим лейтенантом танковых войск, Янгиюльским горкомом партии был отправлен на работу в органы Внутренних дел Янгиюля. Работал инспектором службы, экспертом ОТО, оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным уголовного розыска.

После окончания Ташкентского государственного университета в 1972 году назначен зам. нач Ахангаранского ГОВД (в 1974 году).

В 1974—1979 гг. начальник Верхне-Чирчикского РОВД.

В 1979—1984 гг. начальник Ангренского ГОВД.

В 1984—1986 гг. зам нач УВД Бухары.

В 1986—1989 гг. — начальник УВД Андижанского облисполкома.

С июля 1989 г начальник УВД Ферганского облисполкома.

В 1991—1994 гг. заместитель министра МВД Узбекистана.

Народный депутат Узбекистана от города Маргилан.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За отличную службу по ООП»
 Медаль «Ветеран труда»
 Нагрудный знак «Заслуженный работник МВД»

Источники 
 https://centrasia.org/person2.php?st=1573762609
 https://nrm.uz/contentf?doc=360845_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_08_02_1994_g_n_60_o_voprosah_ministerstva_vnutrennih_del_respubliki_uzbekistan

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1943 году
Родившиеся в Самарканде
Выпускники Национального университета Узбекистана‎